Schumann (o Schuman) puede referirse a las siguientes personas:

 Clara Schumann (1819-1896), pianista y compositora alemana.
 Eugenie Schumann (1851-1938), pianista y escritora alemana.
 Robert Schuman (1886-1963), político francés de origen germano-luxemburgués, uno de los padres de la Unión Europea.
 Robert Schumann (1810-1856), compositor alemán.
 Winfried Otto Schumann, físico alemán.

Abreviaturas de botánicos
 E.Schum.: Eva Schumann (1889-1973)
 I.H.Schum.: I.H. Schumann (fl.1966).
 K.Schum.: Karl Moritz Schumann (1851-1904).
 Schum.: Julius Heinrich Karl Schumann (1810-1868).

Además, puede hacer referencia a:
 La resonancia Schumann, conjunto de picos en la banda de frecuencia extra baja (ELF) del espectro radioeléctrico de la Tierra.